magnezyt – minerał, węglan magnezu
 magnezyt – skała zbudowana z magnezytu